De afkorting EQ kan naar verschillende zaken verwijzen:

 Emotioneel Quotiënt, de naam voor de index die betrekking heeft op de emotionele intelligentie;
 Een equalizer, een geluidstechnisch apparaat of een onderdeel ervan dat bepaalde frequentiegebieden versterkt of verzwakt;
 Encefalisatiequotiënt, de relatieve hersenmassa van dieren;
 Electronic Questioning, een methode om mensen te ondervragen aan de hand van multiple choice-vragen via het internet.
 Eq, een ander woord voor mol, bijvoorbeeld bij de concentratie van kalium in het bloed, normaal tussen 3,5 en 5 mEq per liter, is tussen 3,5 en 5 mmol per liter